Herculan est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Herculan est un prénom masculin non usité en français.

Herculan peut être un patronyme

Saints chrétiens 
 Herculan († 172), avec ,  et , martyrs à Porto Romano près de Rome sous Marc Aurèle ; saints chrétiens célébrés le 5 septembre.
 Herculan de Pérouse († 547) ou Herculanus, Ercolano ou , évêque de Pérouse ; célébré le 7 novembre
 Herculan de Brescia  († vers 552), évêque de Brescia en Lombardie, puis ermite à Campione del Garda ; célébré le 12 août.
 Herculan de Piegaro († 1451), ou Ercolano, bienheureux, prêtre franciscain né à Piegaro en Italie ; célébré le 28 mai.

Références